Homeland může být:

Místopis 
 Homeland (Kalifornie) – vesnice v Kalifornii
 Homeland (Florida) – vesnice na Floridě
 Homeland (Georgie) – vesnice v Georgii
 Homeland (Baltimore) – předměstí Baltimoru

Ostatní 
 Ve jménu vlasti (seriál), v anglickém originále Homeland – americký televizní seriál z let 2011–2020, jehož hlavní postavou je agentka CIA Carrie Mathisonová
 Homeland (album, Laurie Anderson) – studiové album americké zpěvačky Laurie Anderson z roku 2010
 Homeland (album, Miriam Makeba) – album jihoafrické zpěvačky Miriam Makeby z roku 2000
 Homeland (album, Neal Morse) – album amerického hudebníka Neala Morse z roku 2007